Alföldi Andrea (1964) gyaloglóatléta, olimpikon (1992), 1981-től a Komlói Bányász, emellett (1983-86) a Postás atlétája
 Alföldi Andrea (1971) nőtörténész, a Magyar Nők Szövetségének elnöke